Just Like Heaven (film), een film van Mark Waters
 Just Like Heaven (lied), een lied van The Cure